Morita kan som auktorsförkortning betyda:

 Sadayuki Morita
 Tatsuyoshi Morita

Robotskapade auktorsförkortningar